Frisch steht für:
 den als ursprünglich wahrgenommenen Zustand einer bestimmten für den Genuss vorgesehenen Sache, siehe Frische
 Frisch (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Frisch (Unternehmen), ehemaliges deutsches Stahl- und Maschinenbauunternehmen

FRiSCH (FR in der Schule) ist die Jugendredaktion der Frankfurter Rundschau, siehe Frankfurter Rundschau#Jugendredaktion FRiSCH und Marix Wissen

Siehe auch:

 Frisch-Peierls-Memorandum
 Frische (Begriffsklärung)

Abkürzung